Hopman Cup 2019, oficiálně se jménem sponzora MasterCard Hopman Cup 2019, představoval 31. ročník Hopmanova poháru, turnaje smíšených družstev v tenisu, kterého se tradičně účastnilo osm týmů. Událost s rozpočtem 1 000 000 australských dolarů se konala v perthské RAC aréně na dvorci se zatahovací střechou, na němž byl položen tvrdý povrch Plexicushion. Kapacita stadionu pro tenisové zápasy oficiálně činila 12 489 diváků.

Turnaj probíhal v termínu od 29. prosince 2018 do 5. ledna 2019, jakožto první událost nové sezóny. Mezinárodní tenisová federace soutěž označuje jako Oficiální mistrovství ITF smíšených družstev (Official Mixed Teams Championships of the ITF). Generálním sponzorem se potřetí stala společnost MasterCard.

Potřetí turnaj uplatnil formát tzv. Fast4 tenisu zkrácených setů, a to v zápasech smíšené čtyřhry.

Poprvé ve svých kariérách k soutěžnímu zápasu proti sobě nastoupili vítěz dvaceti grandslamů Roger Federer a třiadvacetinásobná grandslamová šampionka z dvouhry Serena Williamsová. V novoroční smíšené čtyřhře vyhráli Švýcaři Federer s Bencicovou nad Tiafoem s Williamsovou ve dvou setech a rozhodli o celkovém vítězství 2:1 na zápasy. Tento mezistátní zápas Švýcarska a Spojených států navštívila nejvyšší návštěva v historii tenisových utkání ma území Západní Austrálie, když do RAC Areny zavítalo 14 064 diváků.

Obhájcem titulu z roku 2018 bylo Švýcarsko, jehož reprezentanti Belinda Bencicová s Rogerem Federerem v předchozím finále přehráli německé družstvo ve složení Angelique Kerberová a Alexander Zverev 2:1 na zápasy. Do finále 2019 se provojovala stejná družstva ve shodném složení. Švýcaři Federer s Bencicovou porazili německé reprezentanty Zvereva s Kerberovou 2–1 na zápasy, když opět rozhodl až závěrečný mix. V tiebreaku třetí rozhodující sady nevyužili Němci za stavu míčů 4:3 mečbol. Po srovnání na 4:4 následoval tzv. rozhodující míč, s mečbolem pro oba týmy. Federer využil podání a švýcarský pár po zvládnuté výměně na síti obhájil trofej, jež znamenala čtvrtý titul pro zemi helvetského kříže. 37letý Federer se stal prvním účastníkem Hopman Cupu s třemi turnajovými vítězstvími.

Startující 
Nejvýše postaveným mužem na žebříčku ATP byla světová trojka Roger Federer ze Švýcarska, který vyhrál soutěž dvakrát. Mezi ženami plnila roli nejlépe figurující hráčky Němka Angelique Kerberová z pozice druhé ženy klasifikace WTA.

Řecko startovalo v hlavním turnaji poprvé. Jediná jeho předchozí účast z roku 2002 skončila v kvalifikaci. Debutanty ročníku se stali Frances Tiafoe, Maria Sakkariová, Stefanos Tsitsipas, Katie Boulterová, Cameron Norrie, Lucas Pouille, Garbiñe Muguruzaová a David Ferrer. Z účastnických týmů celkového vítězství nikdy předtím nedosáhly Řecko a Velká Británie.

Nejdříve, 26. června 2018, pořadatelé oznámili účast všech čtyř finalistů z roku 2018 –  Federera s Bencicovou a Zvereva s Kerberovou. Start Řecka a Španělska byl ohlášen 15. srpna téhož roku.

Herní systém 
Ve dvou čtyřčlenných skupinách A a B nastoupilo každé družstvo ke třem zápasům systémem „každý s každým“. Vítězové obou skupin se střetli ve finále.

Každé utkání družstev zahrnovalo tři zápasy, dvouhru mužů i žen a závěrečnou smíšenou čtyřhru. Pořadí dvouher nebylo ustáleno. Někdy duel začala muži, jindy ženy. Singly se hrály na dva vítězné sety a všechny mohly být zakončeny tiebreakem. Smíšená čtyřhra se konala také na dvě vítězné sady, ale ve formátu tzv. Fast4 tenisu, do čtyř vítězných gamů setu. Za stavu her 3–3 následoval tiebreak hraný do pěti vítězných míčů (bez nutnosti rozdílu dvou bodů). V mixu nebyla počítána „výhoda“ a po „shodě“ následoval prímý vítězný bod.

Kritéria pořadí v základní skupině 
Konečné pořadí v základní skupině se řídilo následujícími kritérii:
 nejvyšší počet vyhraných utkání
 nejvyšší procento vyhraných setů
 nejvyšší procento vyhraných her
 vzájemné utkání
 los mincí

Účastníci 
Osm účastníků vytvořilo dvě čtyřčlenné skupiny. Týmy byly nasazeny na základě součtu žebříčkových postavení jejich členů ve dvouhře.

Turnaj

Skupina A

Austrálie vs. Francie

Německo vs. Španělsko

Francie vs. Německo

Austrálie vs. Španělsko

Španělsko vs. Francie

Austrálie vs. Německo

Skupina B

Velká Británie vs. Řecko

Velká Británie vs. Švýcarsko

Spojené státy americké vs. Řecko

Spojené státy americké vs. Švýcarsko

Velká Británie vs. Spojené státy americké

Řecko vs. Švýcarsko

Finále

Německo vs. Švýcarsko

Vítěz

Odkazy

Poznámky

Reference 

Hopman Cup podle let
Tenis v Austrálii v roce 2019